Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 (Uefa) startade i augusti 2008, efter EM 2008. Uefa meddelade den 23 juni 2007 att de 53 lagen skulle fördelas över totalt nio kvalgrupper, åtta med sex lag samt en med fem lag. Seedningen till grupperna baserades på Fifas världsranking.

De nio gruppvinnarna kvalificerade sig direkt, medan de åtta bästa tvåorna möttes i utslagsmatcher efter Uefa-modellen, där de fyra totalsegrarna även de kvalificerade sig.

Uefas exekutivkommitté meddelade den 27 september 2007 att seedningen till grupperna skulle baseras på .

53 lag gör upp om 13 platser. Detta kvalspel innebar kvaldebut för Montenegro.

Kvalet lottades den 25 november 2007 i Durban, Sydafrika.

Kvalificerade lag 
Följande 13 lag från Europa kvalificerade sig för fotbolls-VM:

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Ranking av andraplacerade lag

Playoff-matcher

Externa länkar 
 Fifas hemsida för kvalet till VM

2008 i Europa
2009 i Europa
Fotbollsåret 2008
Fotbollsåret 2009